Gouvernement Abdelmalek Sellal peut faire référence à plusieurs gouvernements algériens dirigés par Abdelmalek Sellal de 2012 à 2017 :

Premier gouvernement  Abdelmalek Sellal du   au  ;
 Deuxième gouvernement  Abdelmalek Sellal du  au  ;
 Troisième gouvernement  Abdelmalek Sellal du  au  ;
 Quatrième gouvernement Abdelmalek Sellal du  au .